Enfouissement peut désigner :
 Centre d'enfouissement, le lieu de stockage des déchets ultimes (décharge) ;
 Site d'enfouissement, le lieu de stockage de déchets radioactifs ;
 Enfouissement,  une doctrine et une pratique de la pastorale chrétienne ;
 Enfouissement de jeux vidéo par Atari, un événement qui s'est déroulé en  dans une décharge située à Alamogordo au Nouveau-Mexique.